

Mitologia 
Orione – figura della mitologia greca

Astronomia 
Orione – costellazione della sfera celeste
Braccio di Orione – braccio della Via Lattea
Cintura di Orione – cintura formata da tre stelle al centro della costellazione di Orione
Nebulosa di Orione – nebulosa diffusa
Scudo di Orione – asterismo a ovest della costellazione di Orione
Spada di Orione – nella Cintura di Orione
Variabile Orione – stella, o nebulosa diffusa, che mostra dei fenomeni di variabilità irregolari

Spettacolo 
Orione – tragicommedia di Ercole Luigi Morselli

Fiction 
 Orione – personaggio immaginario del manga e anime I Cavalieri dello Zodiaco.
 Orione – personaggio immaginario dei fumetti DC Comics, traduzione occasionale di Orion
 Orione - pianeta immaginario del franchise di Star Trek

Nautica 

 Orione – piroscafo mercantile italiano

Persone 
 Don Luigi Orione – Sacerdote e santo italiano

Veicoli 
Orione – antica marca di motoveicoli
Orione – futuro veicolo spaziale della NASA

Altro 
 Macchi C.205N – aereo monomotore a elica italiano, da caccia ad ala dritta
 Orione – torpediniera della Regia Marina
 Orione (P 410) – pattugliatore d’altura per la vigilanza marittima
 Fontana di Orione – fontana monumentale di Messina, opera di Montorsoli
 La luce di Orione – romanzo del 2007, dell′Inquisitore Nicolas Eymerich.

Pagine correlate 
 Orion

sl:Orion (razločitev)